Neverland Co., Ltd. — независимая японская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр. Была основана 7 мая 1993 года и с тех пор выпустила более двух десятков игр для таких платформ как Super Nintendo Entertainment System, Dreamcast, GameCube, PlayStation 2, Game Boy Color, Nintendo DS, PlayStation Portable и Wii. Преимущественно специализируется на ролевых играх, особенно славится серией фэнтезийных ролевых играх серии Lufia.
В ноябре 2013 года закрылась студия Neverland. Разработчики не сумели найти инвесторов, чтобы удержаться на плаву, и объявили о банкротстве.

Игры

Super Nintendo/Super Famicom 
 Lufia & the Fortress of Doom
 Hat Trick Hero 2
 Lufia II: Rise of the Sinistrals
 Chaos Seed (Japan)
 Energy Breaker (Japan)

Game Boy 
 Lufia: The Legend Returns

Saturn 
 Senkutsu Katsuryu Taisen: Chaos Seed

Dreamcast 
 Evolution: The World of Sacred Device
 Record of Lodoss War
 Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren Gaiden: Jokenji Asuka Kenzan!

Game Boy Advance 
 CIMA: The Enemy

GameCube 
 Disney's Party

PlayStation 2 
 Shining Force Neo
 Shining Force EXA

PlayStation 3 
 Rune Factory Oceans

Wii 
 Rune Factory Frontier
 Shining Force Gear
 Rune Factory Oceans

DS 
 Egg Monster Hero
 Rune Factory: A Fantasy Harvest Moon
 Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon
 Dramatic Dungeon Sakura Taisen
 Rune Factory 3
 Lufia: Curse of the Sinistrals

PlayStation Portable 
 Rengoku: The Tower of Purgatory
 Rengoku II: The Stairway to H.E.A.V.E.N.

Ссылки 
 Neverland Co., Ltd. — официальный сайт
 Neverland — страница на сайте MobyGames

Компании, основанные в 1993 году
Производители компьютерных игр Японии